

Persone
 Augusto Passaglia (1838-1918) – scultore italiano
 Carlo Passaglia (1812-1887) – teologo italiano
 Giulio Passaglia (1879-1956) – scultore italiano
 Juan Pablo Passaglia (1989) – calciatore argentino 
 Marty Passaglia (1919-2004) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro
 Granata Passaglia — bomba anticarro artigianale italiana, utilizzata nella Seconda guerra mondiale

Pagine correlate
 Pazzaglia